Ouladzimir Mikhaïlavitch Dzianissaw - du biélorusse :  - ou Vladimir Mikhaïlovitch Denissov - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Navapolatsk en République socialiste soviétique de Biélorussie) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace. Il possède la nationalité russe.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2001 en Ekstraliga avec le Yunost Minsk. Il joue dans différents clubs nationaux puis passe la saison en Superliga russe avec le Lada Togliatti, il rejoint les Monsters du lac Érié dans la Ligue américaine de hockey. Le , il signe un contrat avec les Rangers de New York de la Ligue nationale de hockey. Il est assigné au Wolf Pack de Hartford battus par les Sharks de Worcester 4 victoires à 2 au premier tour des séries éliminatoires de la Coupe Calder. En 2009, il revient au  Dinamo Minsk pensionnaire de la Ligue continentale de hockey.

Carrière internationale 
Il représente la Biélorussie aux différentes compétitions internationales depuis 2006. Il a également participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002||HK Iounost Minsk||Ekstraliga|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4|| || || || || 
|-
| 2001-2002||HK Vitebsk|| EEHL div. B|| 20|| 1|| 0|| 1|| 14|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2001-2002||HK Vitebsk||Ekstraliga|| 19|| 2|| 1|| 3|| 68|| || || || || 
|-
| 2002-2003||HK Vitebsk|| Ligue d'Europe de l'Est|| 31|| 1|| 0|| 1|| 77|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2002-2003||HK Vitebsk ||Ekstraliga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2003-2004|| Iounost Minsk ||Ekstraliga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2003-2004||Khimik-SKA Novapolatsk ||Ekstraliga||41|| 3|| 8|| 11|| 107|| 2|| 0|| 0||0 || 0
|-
| 2004-2005|| Keramin Minsk 2|| Biélorussie 2 || 9|| 3|| 2|| 5||20|| || || || ||
|-
| 2004-2005|| Dinamo Minsk||Ekstraliga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Keramin Minsk||Ekstraliga|| 12|| 0|| 1|| 1|| 12|| 4|| 0|| 0|| 0||0 
|-
| 2005-2006|| Keramin Minsk 2|| Biélorussie 2|| 1|| 0|| 0|| 0||0|| || || || ||
|-
| 2005-2006|| Keramin Minsk||Ekstraliga|| 39|| 1|| 3|| 4|| 71|| || || || || 
|-
|2006-2007||Lada Togliatti||Superliga || 39|| 0|| 3|| 3|| 76|| 3|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|2007-2008||Monsters du lac Érié||LAH||66||2||6||8||111|| || || || ||  
|-
|2007-2008||Chiefs de Johnstown||ECHL || 5 || 0|| 2|| 2|| 26|| || || || ||  
|-
|2008-2009||Wolf Pack de Hartford||LAH|| 65|| 5|| 15|| 20|| 117|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2009-2010|| Dinamo Minsk|| KHL || 42|| 5|| 7|| 12|| 68|| || || || || 
|-
|2010-2011 || HC Ambri-Piotta  ||LNA || 37|| 1|| 4|| 5|| 54|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2011-2012|| Dinamo Minsk|| KHL || 47|| 4|| 2|| 6|| 115|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012-2013 || Dinamo Minsk || KHL || 50|| 1|| 2|| 3|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 49|| 5|| 9|| 14|| 36|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2014-2015 || AK Bars Kazan || KHL || 56|| 3|| 10|| 13|| 56|| 19|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| 2015-2016 || AK Bars Kazan || KHL || 10|| 1|| 1|| 2|| 13|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Traktor Tcheliabinsk || KHL||23 ||1 ||1 ||2 ||16 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 45 || 1 || 2 || 3 || 54 || 5 || 0 || 0 || 0 || 18
|-
| 2017-2018 || Dinamo Minsk || KHL || 40 || 1 || 2 || 3 || 42 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || SaiPa || Liiga || 7 || 0 || 3 || 3 || 16 ||9|| 0|| 1|| 1|| 16
|-
| 2018-2019 || SaiPa || Liiga || 40|| 1|| 4|| 5|| 86 || -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

|2001||align="left"| Championnat du monde moins 18 ans D1 || 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| align="left"|Remporte la division 1
|-
|2002||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 8|| 0|| 1|| 1|| 27|| +3|| align="left"|Cinquième de l'élite
|-
|2003||align="left"| Championnat du monde junior|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4|| -5|| align="left"|Dixième de l'élite
|-
|2004||align="left"| Championnat du monde junior D1|| 5|| 0|| 3|| 3|| 8|| +5|| align="left"|Remporte la Division 1 groupe B
|-
|2006|| align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 1|| 1|| 35|| +1|| align="left"|Sixième de l'élite
|-
|2007 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 1|| 1|| 14|| -4|| align="left"|Onzième de l'élite
|-
|2008||align="left"| Championnat du monde|| 6|| 0|| 3|| 3|| 6|| +4|| align="left"|Neuvième de l'élite
|-
|2009|| align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 0|| 0|| 6|| -1|| align="left"|Huitième de l'élite
|-
|2010||align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -3|| align="left"|Neuvième place
|-
|2010 ||align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| 0|| align="left"|Dixième place
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 4|| 0|| 1|| 1|| 4|| -2|| align="left"| Quatorzième place
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 1|| 1|| 10|| -3|| align="left"| Quatorzième place
|-
|2013||align="left"| Qualifications olympiques || 3 || 0 || 3 || 3 || 6 || +4 || align="left"| du Groupe F
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 8 || 1 || 1 || 2 || 12 || +4 || align="left"| Septième place
|-
| 2017 || align="left"| Championnat du monde || 2 || 0 || 1 || 1 || 2 || 0 || align="left"| Treizième place
|-
| 2018 || align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 10 || -6 || align="left"| Quinzième place

Références 

Naissance en juin 1984
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur du Lada Togliatti
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Chiefs de Johnstown
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du SaiPa Lappeenranta